Bundesliga 1977/1978 był to 15. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 6 sierpnia 1977 roku, a zakończył się 29 kwietnia 1978. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obroniła Borussia Mönchengladbach. Nowym mistrzem Niemiec został zespół 1. FC Köln, dla którego był to trzeci tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobyli Dieter Müller i Gerd Müller, którzy strzelili po 24 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 16., 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1977 w Niemczech
1978 w Niemczech